Ensitellops är ett släkte av musslor. Ensitellops ingår i familjen Sportellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musslor
Ensitellops